Села:
 Скельки — Запорізька область, Василівський район
 Скельки — Харківська область, Валківський район

Див. також 
 Скелька
 Скелювате
 Скелівка
 Скелюватка